Příjmení Hnízdil nosí více významných osobností:

 Aleš Hnízdil (* 1954) – český výtvarník, sochař a vysokoškolský pedagog
 Jan Hnízdil (* 1958) – český celostní a rehabilitační lékař
 Josef Hnízdil (* 1952) – český malíř a sochař